Фемили Съркъл Къп 2015 е 43–тото издание на Фемили Съркъл Къп. Турнирът е част от категория „Висши“ на WTA Тур 2015. Провежда се в Чарлстън, САЩ от 6 до 12 април 2015 г. Това е единственият турнир при жените, който се играе на зелен клей.

Сингъл 
Андреа Петкович е шампионката от предната година, но тя губи в полуфиналите от Анджелик Кербер.

Впоследствие Кербер печели първата си титла на открито, отстранявайки Мадисън Кийс във финалния двубой с 6 – 2, 4 – 6, 7 – 5.

Поставени тенисистки 
Първите осем поставени почиват в първия кръг на турнира.

Основна схема

Легенда 

 Q ( – квалификант) – тенисист, преминал квалификациите
 WC ( – уайлд кард) – специална покана от организаторите на турнира
 LL ( – щастлив губещ) – най-високоранкираният тенисист, отпаднал в последния кръг на квалификациите, влиза в основната схема на мястото на друг играч, отказал се от участие в турнира поради някаква причина
 Alt ( – заместник) – играч, който получава място в турнира след отказването на друг тенисист
 SE ( – специален допуск) – тенисист, който не може да участва в квалификациите, тъй като все още играе в друг турнир, получава място в основната схема чрез special exempt
 PR ( – защитаващ ранкинг) – използва се за допускане на тенисисти, които дълго време са отсъствали от тура поради контузии и в резултат са се смъкнали в ранглистата
 w/o ( – служебна победа) – при отказване на играч още преди началото на мач, опонентът му печели служебно
 r ( – отказал се) – при оттегляне на тенисист по време на мач, най-често поради здравословни причини
 d ( – неизпълнение) – отстраняване на играч за неспортсменско поведение

Финална фаза

Горна половина

Първа част

Втора част

Долна половина

Трета част

Четвърта част

Двойки 
Анабел Медина Гаригес и Ярослава Шведова са миналогодишните шампионки, но те отстъпват на Мартина Хингис и Саня Мирза в четвъртфиналите.

Впоследствие Хингис и Мирза завоюват своята трета поредна титла заедно, надигравайки Кейси Делакуа и Дария Юрак във финалната среща с 6 – 0, 6 – 4. Благодарение на тази победа, Мирза оглавява световната ранглиста на двойки при жените.

Поставени двойки

Основна схема

Легенда 

 Q ( – квалификант) – тенисист, преминал квалификациите
 WC ( – уайлд кард) – специална покана от организаторите на турнира
 LL ( – щастлив губещ) – най-високоранкираният тенисист, отпаднал в последния кръг на квалификациите, влиза в основната схема на мястото на друг играч, отказал се от участие в турнира поради някаква причина
 Alt ( – заместник) – играч, който получава място в турнира след отказването на друг тенисист
 SE ( – специален допуск) – тенисист, който не може да участва в квалификациите, тъй като все още играе в друг турнир, получава място в основната схема чрез special exempt
 PR ( – защитаващ ранкинг) – използва се за допускане на тенисисти, които дълго време са отсъствали от тура поради контузии и в резултат са се смъкнали в ранглистата
 w/o ( – служебна победа) – при отказване на играч още преди началото на мач, опонентът му печели служебно
 r ( – отказал се) – при оттегляне на тенисист по време на мач, най-често поради здравословни причини
 d ( – неизпълнение) – отстраняване на играч за неспортсменско поведение

Схема

Външни препратки 
 Официален сайт
 Схема на сингъл
 Схема на квалификациите
 Схема на двойки

WTA Тур 2015
Фемили Съркъл Къп